Шалаево — название нескольких пунктов в России:

 Шалаево — деревня в Пестяковском районе Ивановской области.
 Шалаево — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.